Кмети, Кметь або кміть — середньовічний вільний селянин з правом переміщення.

 Андрей Кметь (1841—1908) — словацький римсько-католицький священик, археолог, геолог, палеонтолог, історик, ботанік, етнограф.
 Кметь Василь Федорович (*1975) — український історик-медієвіст, архівіст, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.
 Григорій Кметь (1894—1941) — український церковний і культурний діяч, військовик УСС і УГА, керівник хору і дяк в с. Чернихів, жертва радянських репресій. Слуга Божий.

Див. також 
 Кміть